Saint-Urbain ist der Name folgender Gemeinden:

Frankreich:
 Saint-Urbain (Finistère), Département Finistère
 Saint-Urbain (Vendée), Département Vendée
 Saint-Urbain-Maconcourt, Département Haute-Marne

Provinz Québec, Kanada:
 Saint-Urbain (Québec)
 Saint-Urbain-Premier